Chociszew – stacja kolejowa w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
3 miejscowości w Polsce: 
 Chociszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Błaszki
 Chociszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Żelechlinek 
 Chociszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew